Nicktoons est une chaîne de télévision européenne lancée le 15 février 2018 (en Pologne), le  (en Hongrie et en Roumanie), le 14 juillet 2020 (en Serbie, Croatie, Slovénie et en Albanie).

Histoire 
Le , Viacom annonce le lancement de Nicktoons en Pologne, remplaçant Nickelodeon HD dans le pays.

Le  à 10:00 la chaîne est lancée en Pologne.

Le , la chaîne est lancée en Hongrie et en Roumanie.

Le , la chaîne est lancée en Hongrie et en Bulgarie.

Le , la chaîne est lancée en République tchèque.

Le , Nicktoons est lancée en Ukraine.

Le , la chaîne est lancée en Serbie, en Croatie, en Slovénie et en Albanie, remplaçant Comedy Central Extra.

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Chaîne ou station de télévision fondée en 2018
Nickelodeon
Chaîne de télévision en Pologne